Никола́й Ма́йков:
 Майков, Николай (Нил Сорский; 1433—1508) — православный святой.
 Майков, Николай Аполлонович (1794—1873) — исторический живописец.
 Майков, Николай Иванович (1918—2005) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.